Unter Jippo versteht man:

 die Abkürzung für einen finnischen Fußballverein  Joensuun Iloiset Peli-Pojat
 ein ehemaliges finnisches Comicmagazin, siehe Jippo (Magazin)

Abkürzung